Zaragoza hace referencia a varios artículos:

España
 Zaragoza, capital de la comunidad autónoma de Aragón;
 Provincia de Zaragoza
 Zaragoza la Vieja, despoblado medieval en El Burgo de Ebro.

Filipinas
 Zaragoza de Nueva Écija, municipio en la provincia de Nueva Écija.
 Zaragoza de Bolinao, barrio del municipio de Bolinao en la provincia de Pangasinán.
 Zaragoza de Sibale, barrio del municipio de Surigao en la provincia de Surigao del Norte.

México
 Zaragoza (Chiapas), localidad del estado de Chiapas.
 Zaragoza (Chihuahua), localidad del estado de Chihuahua.
 Zaragoza (Coahuila), localidad del estado de Coahuila;
 Zaragoza (estación), nombre de una estación de metro de la Ciudad de México;
 Zaragoza (Puebla), localidad del estado de Puebla;
 Zaragoza (Veracruz), localidad del estado de Veracruz.
 Coahuila de Zaragoza, una de las 32 entidades federativas en que se divide el país.
 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, unidad multidisciplinaria de la UNAM al oriente de la Ciudad de México. 
 General Zaragoza, municipio de Nuevo León.
 Heroica Guaymas de Zaragoza, estado de Sonora;
 Municipio de Zaragoza (Coahuila)
 Municipio de Zaragoza (Puebla)
 Puebla de Zaragoza, capital del estado de Puebla.
 Villa de Zaragoza, municipio del estado de San Luis Potosí.

Nicaragua
 Iglesia de Zaragoza (León), iglesia en la ciudad de León
 Barrio Zaragoza (León), en León;
 Calle Zaragoza, Managua;

Otros lugares
 Zaragoza (Antioquia), municipio en el Bajo Cauca, Colombia
 Zaragoza (Costa Rica), distrito segundo del cantón de Palmares, Alajuela.
 Zaragoza (El Salvador), en La Libertad.
 Zaragoza (Guatemala), 
 Zaragoza (Bioko Norte), Guinea Ecuatorial
 Zaragoza de Sicilia, antiguo nombre de Siracusa, Italia.
 Zaragoza (playa), en el estado de Nueva Esparta, Venezuela.

Personas 
 Ignacio Zaragoza (1829–1862), general mexicano, en cuyo honor se cambió el nombre de Puebla.
 Cristóbal Zaragoza Sellés (1923–1999), escritor español.
 Federico Mayor Zaragoza (1934), político español, exdirector general de la Unesco.
 Antoni Siurana i Zaragoza (1943), político socialista español.
 Ignacio Zaragoza Salvador, sindicalista español, procurador en Cortes en 1942.
 Juan Ramón "Chilo" Zaragoza (1953–1975), estudiante argentino asesinado por el terrorismo de estado.

Empresas
 La Zaragozana, empresa cervecera de Aragón, España;
 Real Zaragoza, equipo de fútbol de Aragón, España;

Además 
 Zaragoza, en Colombia una variedad de frijol rojo; úsase en femenino;
 Zaragoza , meteorito encontrado en la provincia de Zaragoza en la década de 1950;
 El manuscrito encontrado en Zaragoza, libro de Jan Potocki.
 Zaragoza (episodio nacional), nombre de uno de los Episodios Nacionales escritos por Benito Pérez Galdós.
 '''Escudo de Zaragoza (desambiguación)